Кущ — рослина з численними (чим вона відрізняється від дерева) дерев'янистими стеблами та звичайно меншої, ніж у дерев, висоти.
 Креозотовий кущ — квіткова рослина родини парнолистникових.
 Кущ — структурна ланка адміністративного поділ ОУН , місце формування Самооборонних Кущових Відділів, що об'єднував 5-7 сіл.

Кущ — українське прізвище. Відомі носії:

 Кущ Анатолій Васильович — скульптор.
 Кущ Віктор — начальник оперативного відділу штабу Дієвої армії УНР.
 Кущ Віктор Андрійович — кінооператор.
 Кущ Ліна Володимирівна — українська журналістка, громадська діячка.
 Кущ Олег Аркадійович (1938—2002) — радянський футболіст.
 Кущ Олег Олегович — лікар.
 Кущ Олег Павлович — бібліограф.
 Кущ Павло Анатолійович — спортсмен.
 Кущ Павло Вікторович — український письменник, новинар.
 Кущ Павло Миколайович (Климент) — єпископ Сімферопольський і Кримський Української Православної Церкви Київського Патріархату.
 Кущ Н. П. — український перекладач художньої літератури (зокрема, з французької мови).

 Кущ Вікторія (Вікторія Кохана) ( 1984) — українська композиторка, поетеса, саунд-продюсер.

Див. також 
 Кущовий

Українські прізвища